Гарганта-де-лос-Монтес () — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Мадрид в составе автономного сообщества Мадрид. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Валье-дель-Лосойя. Занимает площадь 39,66 км². Население — 386 человек (на 2010 год).

В состав муниципалитета включено поселение Эль-Куадрон ().

Галерея

Население

Примечания

Ссылки 

 .

Муниципалитеты Мадрида